Большой Мёгтыгъёган (устар. Большой Мег-Тыг-Ёган) — река в России, протекает по Нижневартовскому району Ханты-Мансийского АО. Слиянием с рекой Малый Мёгтыгъёган образует реку Мёгтыгъёган в 36 км от устья, являясь её левой составляющей. Длина — 255 км, площадь водосборного бассейна — 4170 км².

Бассейн 
 38 км: река без названия
 Сосновка
 55 км: Ай-Колынъёган
 5 км: Лукъёган
 10 км: Правый Ай-Колынъёган
 78 км: Колынигол
 Левый Колынъёган
 111 км: Эллепигал
 120 км: Айпигал
 132 км: Лягойинк
 151 км: Правый Мёгтыгъёган
 16 км: Левый Мёгтыгъёган
 Велинъёган
 35 км: Потымъёган
 159 км: Рутъёган
 Сацъёган
 183 км: Кукрыигол
 204 км: Куйпэтэёган
 206 км: Люкъёган
 209 км: Сартъигол
 6 км: Вантьёган
 8 км: Ульёган
 Питиёган

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вах, речной подбассейн реки — бассейн притоков (Верхней) Оби от Васюгана до Ваха. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 

Притоки Мёгтыгъёгана
Реки Нижневартовского района